Karl Wilhelm Büller ist der Name folgender Personen:

 Karl Wilhelm Büller (1851–1923), deutscher Schauspieler und Regisseur, siehe Carl William Büller
 Karl Wilhelm Büller (1876–1950), deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant, siehe William Büller